Maidstone United FC (celým názvem: Maidstone United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Maidstone v nemetropolitním hrabství Kent.

Založen byl v roce 1897. V roce 1989 jako teprve třetí tým v historii postoupil přímým způsobem z Conference National do Football League Fourth Division (do sezóny 1986/87 se do Football League nepostupovalo). Ovšem po odehraných třech sezónách v profesionální soutěži ji klub finančně neutáhl a v roce 1992 zbankrotoval. Po zániku vznikl ve městě klub Maidstone Invicta FC, který byl později přejmenován na Maidstone United.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Athletic Ground.

Získané trofeje 

 Kent Senior Cup ( 18× )
 1898/99, 1900/01, 1902/03, 1906/07, 1908/09, 1910/11, 1912/13, 1913/14, 1919/20, 1921/22, 1922/23, 1965/66, 1975/76, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1988/89, 1989/90

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1978/79, 1980/81, 1983/84, 1986/87, 1987/88
 FA Amateur Cup
 3. kolo: 1960/61
 EFL Cup
 1. kolo: 1989/90, 1990/91, 1991/92
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 1984/85, 1986/87
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1897–1898: Kent Football League (Division One)
 1898–1905: Kent Football League
 1919–1920: Kent Football League (Division One)
 1946–1950: Kent Football League (Division One)
 1950–1957: Corinthian League
 1957–1959: Athenian League
 1959–1971: Isthmian League
 1971–1973: Southern Football League (Division One South)
 1973–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–1989: Conference National
 1989–1992: Football League Fourth Division

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1897
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1992
Sport v Kentu